Степан Сергеевич Маленцов (род. 26 сентября 1962) — российский политик, первый секретарь ЦК РКРП—КПСС, член политсовета РОТ ФРОНТа, член Исполкома Российского ОРП «Защита».

Биография 
Окончил Ленинградский Военно-механический институт, инженер-механик.

Работал на ряде предприятий Северной столицы. Работая мастером на заводе «Электросила» объединения ОАО «Силовые машины», создал рабочий профсоюз «Защита». После двух лет ожесточенной борьбы с профсоюзом администрация холдинга пошла на оргмероприятия и массовое сокращение штатов для увольнения лидеров, в том числе С. С. Маленцова.

Возглавляет территориальную организацию рабочего профсоюза «Защита».

Долгое время работал как Первый секретарь Ленинградского комитета РКРП-КПСС. В 2014—2019 годах — Секретарь ЦК по рабочему движению.

На состоявшемся по завершении работы ХI (ХХI) Съезда РКРП-КПСС организационном Пленуме ЦК РКРП-КПСС по предложению одного из основателей партии, долгое время руководившего работой ЦК Виктора Аркадьевича Тюлькина избран Первым секретарем Центрального комитета.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РКРП-КПСС.
 Биография на сайте РОТ ФРОНТ.

Члены РКРП-КПСС
Коммунисты
Руководители политических партий России